Владимир Александрович Кондра́тьев (2 июля 1935, Самара — 11 марта 2010, Москва) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук (1965), профессор (1970). Заслуженный профессор МГУ (2002).

Биография 
Родился в семье профессора механики Куйбышевского индустриального института Александра Сергеевича Кондратьева. Мать, Евгения Васильевна, преподавала математику в средней школе, она обнаружила у сына математические способности. В 1952 году В. А. Кондратьев окончил школу № 6 города Куйбышева с золотой медалью.

Окончил механико-математический факультет МГУ (1957), аспирантуру там же (1960). Ученик С. А. Гальперна.

Работал на кафедре дифференциальных уравнений механико-математического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова c 1961 года, в должности профессора — c 1970 года.
 
В 1968 году подписал «письмо 99» на имя министра здравоохранения СССР и генерального прокурора СССР в защиту насильственно помещённого в московскую психиатрическую больницу № 5 математика А. С. Есенина-Вольпина.

Научные интересы 
В. А. Кондратьев — крупный специалист в теории дифференциальных уравнений (как обыкновенных, так и с частными производными), а также в области спектральной теории и нелинейного анализа.

Среди его учеников насчитывается 35 кандидатов и 6 докторов наук, им написано более двухсот научных работ, в том числе несколько монографий.

Примечания

Ссылки 
 
 Общероссийский математический портал
 «Владимир Александрович Кондратьев (к 70-летию со дня рождения)». УМН, 61:6(372) (2006), 195—202.
 «Владимир Александрович Кондратьев». СМФН, 2011, том 39.

 Летопись Московского университета

Математики России
Математики СССР
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Математики XX века
Математики по алфавиту
Лауреаты премии имени И. Г. Петровского